Indy Grand Prix of Sonoma — это этап серии IRL IndyCar на трассе Infineon Raceway в Сономе, штат Калифорния, США.

История соревнования 
Первое крупное соревнование «чампкаров» прошло на калифорнийской трассе в 1970-м году — в Соному приехал этап чемпионата USAC. Следующие 34 года главные чемпионаты Северной Америки на машинах с открытыми колёсами обходили Infineon Raceway (правда в 1980-90 на трассе провёл 15 гонок Атлантический чемпионат).

В 2005-м году гонки «чампкаров» вернулись в Соному: на трассу приехал чемпионат Indy Racing League.

В 2006-м году на трассе было установлено одно из рекордных достижений в истории гонок «чампкаров» — победителю гонки Марко Андретти в день финиша гонки исполнилось всего 19 лет 5 месяцев и 14 дней. Та гонка была дебютной победой новичка серии в гонках такого уровня.

Конфигурация 
Серия IRL IndyCar использует для своих этапов 3,5-километровую версию дорожного кольца (её же, например, использует AMA Superbike для своих гонок). Эта версия кольца длиннее трека, используемого NASCAR — добавляется шпилька до передней прямой.

Победители прошлых лет

USAC / IRL IndyCar

Атлантический чемпионат / IRL Indy Lights

Ссылки 
 Профиль на сайте IRL IndyCar.
 Сайт автодрома Infineon Raceway